At the Trail's End – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
At the Trail's End – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Wrytograph Film Company